A svájci férfi vízilabda-bajnokság (németül: Wasserball National Liga A) a Svájci Úszó-szövetség által szervezett vízilabda-versenysorozat, mely 1922 óta évente kerül megrendezésre. 1965-ben a Solothurn és a Limmat azonos pontszámmal végzett az első helyen, de nem játszották le a döntőt, végül később a szövetség úgy döntött, hogy nincs bajnok.

A bajnokságban nyolc csapat vesz részt. Jelenlegi címvédő az SC Kreuzlingen.

Az eddigi bajnokságok

Bajnoki címek megoszlás szerint

Források
RERO Swiss Press Online
Scriptorium
Le Temps

Vízilabda-bajnokságok
Svájc sportélete